Sanneh ist der Familienname folgender Personen:

 Amadou Sanneh, gambischer Politiker

 Bakary Sanneh (* 1959), gambischer Ringer
 Bubacarr Sanneh (* 1994), gambischer Fußballspieler
 Kanimang Sanneh, gambischer Politiker
 Kanja Sanneh (* 1958), gambischer Politiker

 Mam Sai Njie Sanneh (* 1965), gambische Politikerin
 Metta Sanneh (* 1998), gambische Fußballspielerin
 Momodou L. K. Sanneh (* 1942), gambischer Politiker
 Nyimasata Sanneh-Bojang (1941–2015), gambische Politikerin
 Ramatoulie D. K. Sanneh, gambische Generalin
 Sheriff Nyaling Sanneh, gambischer Seyfo
 Sidi Moro Sanneh (* 1947), gambischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Suwaibou Sanneh (* 1990), gambischer Leichtathlet
 Tony Sanneh (* 1971), US-amerikanischer Fußballspieler